UNIPI - Università di Pisa
 UNIPI - Università del Pireo